Золотаренко — фамилия:

 Золотаренко, Анна Игоревна (род. 1983) — украинская порноактриса.
 Золотаренко, Василий Никифорович (?—1663) — нежинский казачий полковник.
 Золотаренко, Иван Никифорович (?—1655) — украинский наказной гетман.
 Золотаренко, Пётр Петрович (1856—1895) — русский композитор и дирижёр XIX века, артист Императорских театров.

См. также 
 Золоторенко, Владимир Иванович